Arseni Corsellas i Perxés (Capmany, 1904 - Figueres, 1967), músic i professor
 Arseni Corsellas Serra (Figueres, 1933 - 2019), actor i doblador